Звіздар — той, хто займається ворожінням на планетах і зірках, астролог.
 Звіздар (Зіркогляд) — рід риб родини Зіркоглядових.
 Звіздар — той, хто носить Різдвяну зірку.